Елсуков — фамилия; имеет женскую форму Елсукова.
 Елсуков, Альберт Николаевич (1936—2014) — белорусский социолог и философ, доктор философских наук, профессор.
 Елсуков, Виталий Николаевич (род. 1973) — российский футболист.
 Елсуков, Евгений Петрович (род. 1943) — советский и российский учёный в области физики.
 Елсуков, Михаил Петрович (1902—1965) — советский учёный в области кормопроизводства, агротехники, семеноводства и селекции однолетних кормовых трав.

 Елсукова, Анастасия Алексеевна — российская журналистка.